Войцек, часом Воццек — незакінчена п'єса німецького драматурга Георга Бюхнера, написана 1837 року. Перша публікація — 1879 рік.

 Йоганн Крістіан Войцек (, 1780–1824) — німецький солдат, страчений за вбивство своєї коханої. Його історія стала основою для драми Георга Бюхнера «Войцек».

Адаптації п'єси:
 в опері:
 Воццек (1925) — опера на три акти Альбана Берга
 Воццек (1926) — опера Манфреда Гурлітта.
 в кіно:
 Войцек (1979) — фільм Вернера Герцога
 Войцек (1993) — фільм Гі Мариняна.
 Войцек (1994) — фільм Яноша Саса.
 на телебаченні:
 Войцек (1999) — фільм Георга Вюббольта
 Войцек (2004) — фільм Томаса Остермаєра.
 в літературі
 Воццек & воццекургія (1997) — роман Юрка Іздрика.